Kushiro peut désigner :
 Kushiro, une ville située à Hokkaidō, au Japon ;
 Kushiro, un bourg situé à Hokkaidō, au Japon ;
 Sous-préfecture de Kushiro, division administrative de Hokkaidō, au Japon ; 
 Kushiro, fleuve de Hokkaidō, au Japon.